Gröna linjen kan syfta på:

Geografiska avgränsningar 
 Gröna linjen – en demilitariserad zon patrullerad av FN:s fredsbevarande styrkor i Cypern, se FN:s buffertzon på Cypern
 Gröna linjen – en tysk försvarslinje i Italien under andra världskriget, omdöpt till den Gröna linjen i juni 1944, se Gotiska linjen 
 Gröna linjen (Israel)– gränslinje mellan Israels internationellt erkända territorium och Västbanken, Gaza och Golanhöjderna
 Gröna linjen (Libanon)– avgränsning i Libanon mellan kristna och muslimska miliser i Beirut under Inbördeskriget i Libanon

Lokaltrafik

Lokaltrafik i Europa 
 Gröna linjen – en linje i tunnelbanan i London, se District line
 Gröna linjen – en spårvagnslinje i Dublin, Irland, se Luas
 Gröna linjen – en linje i Köpenhamns metro som har grön färg på den stiliserade kartan se M1 (Köpenhamns metro)
 Gröna linjen –  en linje i Madrids tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Linje 5 (Madrids metro)
 Gröna linjen –  en linje i Prags tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Linje A (Prags metro)
 Gröna linjen –  en linje i Milanos tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Linje M2 (Metropolitana di Milano) 
 Gröna linjen –  en linje i Lyons tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Lyons metro, Linje D
 Gröna linjen –  en linje i Sankt Petersburgs tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Nevsko-Vasileostrovskaja-linjen
 Gröna linjen –  en linje i Paris pendeltåg som har grön färg på den stiliserade kartan, se RER D
Gröna linjen (Stockholms tunnelbana) – en linje i Stockholms tunnelbana
 Gröna linjen –  en linje i Kievs tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Syretsko-Petjerska-linjen
 Gröna linjen –  en linje i Moskvas tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Zamoskvoretskajalinjen

Lokaltrafik i Asien 
 Gröna linjen –  en linje i Osakas tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Chūō-linjen (Osaka)
 Gröna linjen –  en linje i Novosibirsks tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Dzerzhinskaja-linjen, Novosibirsk, Ryssland
 Gröna linjen –  en linje i MRT Singapore som har grön färg på den stiliserade kartan, se East West MRT Line
 Gröna linjen –  en linje i Taipeis tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Gröna linjen (TRTS)
 Gröna linjen –  en linje i Yokohamas tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Gröna linjen (Yokohama)
 Gröna linjen –  en linje i Hongkongs tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Kwun Tong-linjen
 Gröna linjen –  en linje i Seouls tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Linje 2 (Seouls tunnelbana)
 Gröna linjen –  en linje i Shanghais tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Shanghais metro, Linje 2
 Gröna linjen –  en linje i Tokyos tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Tokyos metro, Chiyoda-linjen

Lokaltrafik i USA 
 Gröna linjen –  en linje i Bay Area Rapid Transit som har grön färg på den stiliserade kartan, se Fremont–Daly City line
 Gröna linjen –  en linje i Chicagos tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Gröna linjen (Chicago Transit Authority)
 Gröna linjen –  en linje i Washingtons tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Gröna linjen (Washingtons tunnelbana)
 Gröna linjen –  en linje i New Yorks tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Lexington Avenue Line
 Gröna linjen –  en linje i Los Angeles Metro Rail som har grön färg på den stiliserade kartan, se Metro Green Line (LACMTA)

Lokaltrafik i Kanada 
 Gröna linjen –  en linje i Montréals tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Ligne 1 Verte (Montréals metro)
 Gröna linjen –  en linje i Torontos tunnelbana som har grön färg på den stiliserade kartan, se Bloor-Danforth (TTC)

Se även
 Green Line – två klassiska uppställningar av Sovjetunionens herrlandslag i ishockey, se The Big Red Machine